Telecom este un nume scurt și practic al branșei industriale de telecomunicații. A nu se confunda cu "telco": un telco este o companie, nu branșa.

Multe companii din branșa telecom poartă în denumirea lor chiar cuvântul "Telecom":
France Télécom (din Franța)
Romtelecom (din România)
Deutsche Telekom (din Germania)
Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori europeni de produse și servicii de telecomunicații
GTS Telecom, companie furnizoare de internet din România
Dial Telecom, companie furnizoare de internet din România
Evolva Telecom, companie furnizoare de internet din România
Bitway Telecom, companie furnizoare de internet din România
CCC Blue Telecom, companie  de televiziune prin cablu din România
ROM-POST-TELECOM, fosta regie autonomă de stat care a deținut monopolul telecomunicațiilor, radiocomunicațiilor și poștei în România
Astral Telecom, fost furnizor de televiziune prin cablu din România
British Telecom
Telecom Italia

Telecomunicații
Industrie